Vermisst bezeichnet:
 einen rechtlichen Status, siehe Vermisste Person
 der Titel eines Films, siehe Vermißt (Film)
 Vermisst – Alexandra Walch, 17, ein Film von Andreas Prochaska
 eine Fernsehserie von RTL, siehe Vermisst (Fernsehserie)
 eine Episode der ARD-Fernsehreihe Tatort, siehe Tatort: Vermisst

Siehe auch: